«Аполлон и Дафна» () — скульптурная группа из слоновой кости работы австрийского скульптора  (ок. 1645-1706). Создана около 1688/1690 года в Вене. Хранится в Кунсткамере в Музее истории искусств в Вене (ин. номер УК 4537).

Овидий рассказывает в «Метаморфозах», как нимфа Дафна избежала любовных преследований Аполлона, воззвав о помощи к своему отцу, летнему богу, после чего она превратилась в лавровое дерево ( = «лавр»). Этот сюжет был особенно популярен среди художников эпохи барокко.

Якоб Ауэр во время своего пребывания в Вене был под сильным влиянием  и . Тирольском мастеру удалось создать технически виртуозную скульптуру с многочисленными деталями, мастерски отразив момент превращение Дафны в дерево.

См. также 
Аполлон и Дафна

Литература 
 
  

Произведения искусства из слоновой кости
Барокко
Скульптуры из собраний Музея истории искусств
Скульптуры Аполлона
Скульптуры, изображающие обнажённых женщин